Ме́йерс () — английская фамилия.

Известные носители:
 Мейерс, Арон (род. 1987) — нидерландский футболист, защитник и полузащитник клуба АДО «Ден Хааг».
 Мейерс, Боб (1924—2014) — канадский хоккеист, олимпийский чемпион 1952 года.
 Мейерс, Виестур (род. 1967) — латвийский шахматист, гроссмейстер (2004).
 Мейерс, Мартиньш (род. 1991) — латвийский профессиональный баскетболист, центровой.
 Мейерс, Нэнси (род. 1949) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Мейерс, Элана (род. 1984) — американская бобслеистка, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года.
 Мейерс, Энн Акико (род. 1970) — американская скрипачка.

Составные фамилии 
 Мейерс-Шайер, Холли (род. 1987) — американская киноактриса, сценарист и продюсер.

См. также